

Селище:
 Ясіня — селище міського типу, Рахівський район, Закарпатська область
Курорт:
 Ясіня — гірськолижний курорт у однойменному селищі Ясіня
Залізниця:
 Ясіня — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці